

Astronomia 
 Eri – abbreviazione della costellazione del Eridano
 1402 Eri – asteroide della fascia principale

Codici 
 ERI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Erie International, Erie (Pennsylvania), Stati Uniti

Mineralogia 
 Eri – abbreviazione di erionite

Altro 
 Eri è un personaggio di Metal Slug 2
 Rai Eri è la casa editrice della RAI − Radiotelevisione italiana

Note